Пчелиновка — село в Бобровском районе Воронежской области.

Административный центр Пчелиновского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Комсомольская,
 ул. Лесная,
 ул. Молодёжная,
 ул. Пролетарская,
 ул. Речная,
 ул. Сальцева,
 ул. Свобода,
 ул. Советская,
 ул. Центральная,
 ул. Школьная,
 пер. Солнечный.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бобровского района